

Прізвище 

Шаховська́ () — російське прізвище, жіноча форма прізвища Шаховський.
 Шаховська Варвара Михайлівна (?-1836) — наречена декабриста Муханова, пішла за ним до Сибіру.
 Шаховська Наталія Миколаївна (1935—2017) — російська віолончелістка.

Топонім 

 Шаховська — присілок в Іркутській області
 Шаховська — селище міського типу в Московській області.
 Шаховська — залізнична станція Ризького напрямку МЗ у селищі Шаховська.
 Міський округ Шаховська — адміністративно-територіальна одиниця і муніципальне утворення в Московській області